

Települések
Topolya (szerb. Bačka Topola)
Topolya (szerb. Karađorđevo)
Kistopolya (szk. Topoľa)

Hasonló néven 
 Topolyán település Szlovákiában

Növények
Topolyafa